Čtyřhra juniorek Australian Open 2018 probíhala ve druhé polovině ledna 2018. Do deblové soutěže melbournského grandslamu nastoupilo třicet dva párů hráček, splňujících kritéria juniorské kategorie. Obhájcem titulu byl kanadsko-americký pár 17letých juniorek Bianky Andreescuové s Carson Branstineovou, které se rozhodly do soutěže nenastoupit.

Vítězem se stal nejvýše nasazený pár složený ze 17leté Tchajwanky Liang En-šuo a 16leté Číňanky Wang Sin-jü, které ve finále za 84 minut zdolaly papuánsko-švýcarské turnajové sedmičky Violet Apisahovou a Lulu Sunovou až v rozhodujícím supertiebreaku. Každá z vítězek získala premiérový grandslamový titul ze čtyřhry a Liangová si z Melbourne Parku odvezla „double“ po singlovém titulu několik hodin předtím. Do juniorského kombinovaného žebříčku ITF si obě připsaly 270 bodů.

Juniorská světová pětka Liang En-šuo se stala prvním tchajwanským tenistou, jenž vyhrál dvě soutěže na Australian Open a druhou tchajwanskou šampionkou této soutěže po Čan Jung-žan, která zvítězila v roce roku 2004.

Nasazení párů 
  Liang En-šuo /  Wang Sin-jü (vítězky)
  Simona Waltertová /  Wang Si-jü (semifinále)
  Juki Naitová /  Naho Satová (semifinále)
  Viktorija Demová /  Marta Kosťuková (1. kolo)
  María Lourdes Carléová /  Layne Sleethová (1. kolo)
  Gergana Topalovová /  Daniela Vismaneová (2. kolo)
  Violet Apisahová /  Lulu Sunová (finále)
  Clara Burelová /  Čeng Čchin-wen (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2018
Juniorský tenis v roce 2018